Latinitas steht für
 Latinität, Sammelbegriff für die lateinische Sprache
 Latinitas (Stiftung)